Анатолий Лебедь: Лебедь, Анатолий Вячеславович (1963—2012) — Герой Российской Федерации, подполковник спецназа ВДВ.
 Лебедь, Анатолий Григорьевич (род. 1944) — советский футболист, советский и украинский тренер.